Pluys ist der Familienname von:

 Augustien Pluys (1890–?), belgischer Turner
 Jean-François Pluys (1810–1873), belgischer Glasmaler, Architekt und Bildhauer